Фалёнки:

 Фалёнки — посёлок городского типа в Кировской области, административный центр Фалёнского района.
 Фалёнки — станция Кировского отделения Горьковской железной дороги.